Grandmesnil oder Grandménil bezieht sich auf:

 die normannische Familie Grandmesnil
 Jean-Baptiste Fauchard, genannt Grandmesnil (1737–1816), französischer Schauspieler
 Grandmesnil: ehemalige Gemeinde im Département Calvados, zur neuen Gemeinde L’Oudon fusioniert 
 Granménil: ehemalige wallonische Gemeinde, zur neuen Gemeinde Manhay fusioniert

 Siehe auch: 
 Mesnil